21289 Giacomel – asteroide della fascia principale
 Veronica Giacomel – pallavolista italiana